Arszen Boriszovics Avakov (1964) ukrán politikus, üzletember
 Arszen Georgijevics Avakov (1971) tádzsik labdarúgó